Бонч-Богдановский — фамилия.

Известные носители:
 Бонч-Богдановский, Александр Михайлович (1872—1932) — генерал-майор русской императорской армии; участник Первой мировой войны.
 Бонч-Богдановский, Иосиф Михайлович (1863—1909) — генерал-майор русской императорской армии; директор Ташкентского кадетского корпуса.